Дмитрий Михайлович Шаховской:
 Шаховской, Дмитрий Михайлович (1928—2016) — советский и российский скульптор.
 Шаховской, Дмитрий Михайлович (род. 1934) — князь, общественный деятель, генеалог. Примечания